Væting ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Helene Væting (* 1982), norwegische Biathletin
 Karianne Væting (* 1975), norwegische Biathletin